Лімерик — поетичний жанр.

Лімерик (графство) — графство в Ірландії
 Лімерик (місто) — місто в однойменному графстві.

Лімерик — місто, штат Мен
 Лімерик Тауншип — селище в окрузі Монтгомері, штат Пенсільванія